La nobil casa (Noble House) – romanzo del 1981 di James Clavell
Il re di Hong Kong (Noble House) – miniserie televisiva statunitense trasmessa nel 1988